Loxiran steht für:

 eine Wortmarke der Firma W. Neudorff GmbH KG für ein Insektizid gegen Ameisen, welches je nach Produkt eines der Wirkstoffe Chlorpyrifos, Pyrethrine oder Spinosad enthält
 eine ehemalige norddeutsche Hardcore-Band, siehe Loxiran (Band)